Елена Макаренко:
* Макаренко, Елена Владимировна (род. 1985) — российская футболистка.
 Макаренко, Елена Николаевна — российский экономист, ректор РИНХ.